Luis Mena puede referirse a:

 Luis Mena Vado, militar y político nicaragüense.
 Luis Correa Mena, político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.
 Luis Mena Arroyo (1920-2009), obispo mexicano.
 José Luis Martín Mena (1935-2006) fue un historietista español.
 Luis Felipe Bravo Mena (1952-), abogado y político mexicano miembro del Partido Acción Nacional (PAN).
 Luis Mena Irarrázabal (1979-), futbolista chileno.
 Luis Enrique Mena (1992-), futbolista colombiano.
 Luis Hernando Mena (1994-), futbolista colombiano.